Три-Лейкс:

 Три-Лейкс (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Редвуд, Миннесота, США.
 Три-Лейкс (Флорида) — статистически обособленная местность, расположенная в округе Майами-Дейд, штат Флорида, США.